Engell ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Engell (1882–1973), dänische Opernsängerin (Sopran)
 Hans Engell (* 1948), dänischer Politiker
 Hans Egon Engell (1897–1974), deutscher Politiker (NSDAP, GB/BHE)
 Hans-Jürgen Engell (1925–2007), deutscher Chemiker und Materialwissenschaftler
 Lorenz Engell (* 1959), deutscher Medienwissenschaftler
 Mikaela Engell (* 1956), Reichsombudsfrau Grönlands

Siehe auch:
 Engel (Familienname)